Török Ferenc (?–1571) főúr
 Török Ferenc (1779–1832) építész
 Török Ferenc csendőrtiszt, az 1881-ben megalakult Magyar Királyi Csendőrség első parancsnoka
 Török Ferenc (1929–1981) kémikus
 Török Ferenc (1935) olimpiai bajnok öttusázó, edző, ügyvéd, politikus
 Török Ferenc (1936–2021) építész
 Török Ferenc (1948) sportújságíró
 Török Ferenc (1952) pirotechnikus
 Török Ferenc (1971) filmrendező